Saint-Aignan je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Saint-Aignan (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Saint-Aignan (Gironde) – obec v departementu Gironde
 Saint-Aignan (Loir-et-Cher) – obec v departementu Loir-et-Cher
 Saint-Aignan (Morbihan) – obec v departementu Morbihan
 Saint-Aignan (Sarthe) – obec v departementu Sarthe
 Saint-Aignan (Tarn-et-Garonne) – obec v departementu Tarn-et-Garonne
 Saint-Aignan-de-Couptrain – obec v departementu Mayenne
 Saint-Aignan-de-Cramesnil – obec v departementu Calvados
 Saint-Aignan-des-Gués – obec v departementu Loiret
 Saint-Aignan-des-Noyers – obec v departementu Cher
 Saint-Aignan-de-Grand-Lieu – obec v departementu Loire-Atlantique
 Saint-Aignan-le-Jaillard – obec v departementu Loiret
 Saint-Aignan-sur-Roë – obec v departementu Mayenne
 Saint-Aignan-sur-Ry – obec v departementu Seine-Maritime
 Mont-Saint-Aignan – obec v departementu Seine-Maritime

Externí odkazy